Jonas steht für:

 Jonas, einen männlichen Vornamen und Familiennamen
 den biblischen Propheten Jona
 einen Funkrufnamen der Johanniter-Unfall-Hilfe, siehe Funkrufname #Kennwörter der Behörden und Organisationen
 Jonas (Band), deutsche Rockband
 JONAS – Die Serie, US-amerikanische Fernsehserie (2009–2010), siehe Jonas L.A.
 Jonas (1957), deutscher Avantgardefilm aus dem Jahr 1957
 deutsche Filmkomödie aus dem Jahr 2011, siehe Jonas – Stell dir vor, es ist Schule und du musst wieder hin!
 einen französischen Fernsehfilm aus dem Jahr 2018, siehe Jonas – Vergiss mich nicht

JOnAS steht als Abkürzung für:
 Java Open Application Server, einen Anwendungsserver, siehe JOnAS

Siehe auch:
 Jonas Brothers, US-amerikanische Rockband
 Jonastal, ein Geländeeinschnitt in Thüringen
 Jonás

Abkürzung